Syrio e Libanez Atlético Clube foi um clube da Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, fundado em 1 de junho de 1921. Após a sua saída do Campeonato Carioca, o clube foi perdendo força até encerrar as atividades na década de 1930.

Atualmente, existe um clube social chamado Clube Sírio e Libanês do Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, inclusive com as mesmas cores, o que leva muitos a confundirem esses dois clubes. No entanto, não há nada em comum entre eles.

Suas cores eram o vermelho, o preto e o branco. Seu uniforme era em estilo cobra-coral, ou seja, listrado na horizontal em vermelho e preto separado por linhas brancas mais finas.

Participou do Campeonato Carioca nas edições de 1925 (8.ª colocação), 1926 (6.ª colocação), 1928 (9.ª colocação), 1929 (9.ª colocação) e 1930 (7.ª colocação). O clube não disputou a edição de 1927 e o 1.º turno de 1928, pois a Associação Metropolitana de Esportes Athleticos (AMEA) — responsável pela organização do Campeonato Carioca — entendia que o clube não possui campo (o mando de campo acontecia na rua Desembargador Izidro, Tijuca, no campo do SC Mangueira). A volta do clube ao Campeonato aconteceu na assembleia da AMEA de maio de 1928.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1921